

Toponyme 

 Joaquim Gomes, municipalité brésilienne de l'État de l'Alagoas.

Personnalités 

Joaquim Gomes (1965-), coureur cycliste portugais ;
Joaquim Gomes (1980-), joueur angolais de basket-ball.

Homonymie de personnes
Homonymie de toponyme